O evento Florete por equipe feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2015 foi disputado entre os dias 18 e 19 de julho de 2015.

Medalhistas

Resultado

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Fase de posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Classificação final

Florete por equipe feminino